Reggio è il nome di due province italiane:
Provincia di Reggio Calabria – provincia italiana situata nella regione Calabria
Provincia di Reggio nell'Emilia – provincia italiana situata nella regione Emilia-Romagna
Provincia di Reggio (Ducato di Modena e Reggio) – provincia del Ducato di Modena e Reggio